Haploskupina Q může znamenat:

 Haploskupina Q (Y-DNA) – jedna z haploskupin chromozómu Y lidské DNA
 Haploskupina Q (mtDNA) – jedna z haploskupin lidské mitochondriální DNA